ТТД — многозначная аббревиатура:
 ТТД — тактико-технические данные, тактико-технические характеристики
 ТТД — тактико-технические действия
 ТТД — товаро-транспортная документация

См. также 
  — аббревиатура латиницей